1432 км (1432 километр) — остановочный пункт на линии Кинель — Чишмы в деревне Кум-Косяк в Малиновском сельсовете Белебеевского района Башкортостана. 

Возникла как станция Транссиба. Здесь же воздвигли небольшое поселение железнодорожников (железнодорожная будка), вошедшее в 2005 году в состав деревни. Грузовые и пассажирские операции не производятся. Пригородные поезда останавливаются на одну минуту.

Ссылки 
 Единая сетевая разметка

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Белебеевского района
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Кум-Косяк